Parafie pod wezwaniem św. Stanisława Kostki

Parafie w Polsce 
 Parafia św. Stanisława Kostki w Birczy
 Parafia św. Stanisława Kostki w Gdańsku
 Parafia św. Stanisława Kostki i NMP-Matki Kościoła w Karlinie
 Parafia św. Stanisława Kostki w Karolewie
 Parafia św. Stanisława Kostki w Katowicach
 Parafia św. Stanisława Kostki w Szczytnie
 Parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie

Parafie na świecie 
 Parafia św. Stanisława Kostki w Adams (USA)
 Parafia Świętego Stanisława Kostki w Saint Louis (USA)
 Parafia św. Stanisława Kostki w Waterbury (USA)
 Parafia św. Stanisława Kostki w Woonsocket (USA)

Zobacz też 
 parafia św. Stanisława
 kościół św. Stanisława

Stanisław Kostka
!